Hoodoo – zbiór wierzeń ludowych
 Hoodoo – album Alison Moyet
 Hoodoo – album Johna Fogerty'ego
 HooDoo Band – polska grupa muzyczna
 HooDoo Band – album HooDoo Band